Поксдорф:

 Поксдорф — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Поксдорф — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.